Scheucher ist der Familienname folgender Personen:

 Blasius Scheucher (1911–1962), österreichischer Politiker (ÖVP), Vizebürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt
 Elisabeth Scheucher-Pichler (* 1954), österreichische Unternehmerin und ehemalige Politikerin (ÖVP)
 Harald Scheucher (* 1940), ÖVP-Politiker und ehemaliger Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt
 Paul Scheucher (* 1999), österreichischer Mittel- und Langstreckenläufer

 Reinhold Scheucher (1937–2009), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Scheuchzer